Амáсис II (Ἄμασις, Аб-Мосе) (греческий вариант древнеегипетского имени Хнумибра Яхмос II) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 570 — 526 годах до н. э., из XXVI (Саисской) династии.

Амасис по материнской линии имел какое-то отношение к Априю. Вопреки этому, Геродот утверждает, что Амасис был простолюдином, возвысившимся до статуса командира ливийскими наёмниками благодаря своим способностям. В правление Нехо II и Псамметиха II Амасис сделал стремительную военную карьеру, и сам фараон Псамметих II, готовясь к вторжению в Нубию, в 590 до н. э. доверил ему командование крупной египетской армией, отправленной против Напатского царства.

Благодаря своим военным успехам Амасис был вознаграждён должностью камергера царского дворца и получил высокое судейское положение.

Восхождение на престол 
Предшественник Амасиса на египетском троне, фараон Априй (589—570 до н. э.) был известен своим филэллинством, в частности приносил греческим храмам крупные дары, обделяя вниманием собственно египетские. Несмотря на рост доходов от торговли и налогов, Априй не сумел обеспечить Египту успешную внешнюю политику, что привело к росту недовольства, особенно в среде военных кругов. Так, он не сумел оказать военную помощь своему союзнику, осаждённому вавилонянами Иерусалиму, а на южных границах Египта имела место попытка дезертирства со стороны значительного количества иностранных наёмников (сирийцев, ливийцев и нубийцев).

Однако последней каплей в чаше народного гнева стал эпизод, когда Априй вышел поприветствовать народ в греческих доспехах (причём незадолго до этого египетское войско было побеждено греческими наёмниками в Киренаике). В том, что в составе армии, посланной против Кирены, не было ни одного греческого наёмника, коренные египтяне усмотрели прямой умысел фараона, отправившего их солдат на верную смерть.

В армии началось восстание против Априя, которое привело к гражданской войне, продолжавшейся почти четыре года (570—567 гг. до н. э., с перерывом). Восстание приобрело угрожающие размеры, и для успокоения мятежников фараон отправил Амасиса, рассчитывая, что завоевавший популярность и в армии, и среди простого народа, и среди состоятельных горожан известнейший египетский военачальник быстро усмирит восставших. Однако Амасис воспользовался этими обстоятельствами вспыхнувшего восстания в свою пользу и, перейдя на сторону восставших солдат, был провозглашён ими фараоном. Разъярённый Априй, узнав об измене своего полководца, послал к тому гонца с приказаниями прекратить мятеж и явиться в Саис к царскому двору. Амасис, естественно, отказался и отправил гонца назад с насмешками и оскорблениями, предназначенными для Априя. Тот, в свою очередь, не нашёл ничего лучшего, как излить свой гнев на несчастного гонца, высокое положение которого не помешало Априю отрезать ему нос и уши. Несправедливое отношение фараона к своему подданному подтолкнуло многих из его приближённых принять сторону Амасиса.

Геродот сообщает, что между армиями Априя и Амасиса состоялась значительная битва, победителем в которой вышел восставший военачальник. Греческим наёмникам Априя был нанесён заметный урон, и сам фараон был взят в плен. Хотя Априй потерпел поражение от восставших, но победивший Амасис не сверг его. Напротив, он обошёлся со своим неприятелем относительно мягко: провозгласил своим соправителем, позволив сохранить престол и царскую титулатуру. Амасис был формально уравнен с Априем и официально стал его соправителем (известно совместное изображение двух фараонов в качестве соправителей), на деле определяя внутреннюю и внешнюю политику Египта без участия Априя. Помимо полагающегося царственной особе картуша, Амасис сохранял нецарские титулы, соответствовавшие предоставленным ему ранее должностям.

Несмотря на поражение, Априй не собирался мириться с потерей единоличной власти и готовил выступление против соправителя. На 3-м году их совместного правления (ок. 568 г. до н. э.) Априй при поддержке греческих наёмников сделал попытку свергнуть Амасиса, но вновь потерпел поражение и бежал. Если верить Геродоту, он был изгнан, но, рассчитывая в первую очередь на поддержку греков, двинулся на Саис с севера в сопровождении флота.

Однако ближневосточные источники называют и другого, куда более мощного, соратника фараона. Ещё в результате поражения в Палестине Априй выдал свою дочь Нитокрис (Нейтикерт) за победителя, вавилонского царя Навуходоносора II, и таким образом стал родственником династии правителей Нововавилонского царства. Теперь вавилонский царь Навуходоносор II хотел воспользоваться моментом, когда в стране происходили междоусобицы, и вторгся в Египет. Подробности этого военного столкновения Египта с Вавилоном (568 — 567 гг. до н. э.) недостаточно известны. Известно лишь, что вавилонский царь прошёл через всю долину Нила вплоть до Фив, однако повернул обратно.

Амасис среагировал на выступление соправителя молниеносно и благодаря очередной быстрой победе рассеял наёмников Априя по Дельте. Амасису, по-видимому, казалось, что его соперник уже не представлял для него опасности, поскольку он не продолжал преследования Априя. Однако в последующие пять месяцев остатки войск последнего продолжали опустошать Нижний Египет и промышлять разбоем, что и заставило Амасиса отправить армию, дабы покончить с назойливым конкурентом. Лишённый всякой поддержки, Априй попытался бежать на одном из своих кораблей, но был настигнут и казнён своими же сторонниками. Примечательно, что Амасис распорядился похоронить своего неприятеля с царскими почестями среди фамильных захоронений в Саисе и установить щедрые посмертные приношения в честь покойного.

После гибели Априя Амасис стал единоличным правителем Египта (ок. 567 до н. э.). Некоторые учёные также утверждают, что Амасис, хотя и причислял себя к XXVI династии и фигурировал в её составе в царских списках, на самом деле являлся фиктивным царем. Он не принадлежал к царскому роду, и поэтому царская знать не могла ему этого простить. Про него распускали слухи, что он происходил из простой семьи и в молодости бедствовал и занимался воровством. Обвинялся он и в пьянстве, и в незнании благородных манер и приличий.

Имя

Внутренняя политика 
Несмотря на то, что своим выдвижением Амасис был обязан египетскому войску, он не терял связи и с греками. На Канопском рукаве Нила в Северо-Западной Дельте грекам был отведён город Навкратис. Этот город пользовался всякого рода привилегиями. Кроме того, в нём была сосредоточена иноземная торговля.

Первые реформы Амасиса II (отмена привилегий для греческих солдат, ограничение пребывания греков Навкратисом) были призваны успокоить египетских эллинофобов и сократить напряжение между египтянами и греками, особенно в армии. В частности, такую цель преследовал и перевод ионийских и карийских наёмников из лагерей, которые были расположены в Дельте, включая военную колонию в Дафнах, в Мемфис, где они составили подобие личных гвардейцев царя.

Вместе с тем, Амасис понимал и то, насколько важно поддерживать дружеские отношения с Грецией и греческим миром в целом. Поэтому женой Амасиса стала гречанка Ладика, дочь киренского царя, а сами греки вновь заполонили египетские рынки и казармы. Благодаря таким мерам вражда между эмигрантами и коренным населением практически прекратилась. К тому же, даже отдельные ограничения были на руку греческим торговцам; к примеру, особый статус Навкратиса вызвал приплыв доходов и превращение города в один из важнейших коммерческих центров Средиземноморья, благодаря чему греки считали Амасиса своим благодетелем.

По-прежнему господствующее положение в стране занимала знать. Из сказаний, которые были сложены впоследствии о царе Амасисе, последний предстает перед последующими поколениями простонародным весельчаком. Однако надо заметить в связи с этим, что в действительности он был царём знати, в первую очередь жреческой. Главная жена Амасиса и мать его наследника приходилась дочерью верховному жрецу Птаха.

Амасис весьма деятельно поддерживал жречество. Даже когда впоследствии зашла речь о восстановлении урезанных персами продовольственных, денежных и иных государственных взносов в храмы, доходы времен Амасиса принимались за желаемый образец. Но, несмотря на обильные храмовые постройки, перечисленные Геродотом и частью засвидетельствованные памятниками, симпатии фараона к грекам обусловили для Амасиса дурную славу у жрецов и египтян. К тому же он и по внешности не особенно считался с традициями и вёл образ жизни, мало подходящий для фараона. Про царя стали слагать различные сплетни, частью сообщаемые Геродотом, частью изложенные в Парижской демотической хронике: якобы он был раньше атаманом воров, потом, будучи царём, продолжал пьянствовать, предаваться грубым забавам и т. п. Но у Геродота есть и следы предания, благосклонного к Амасису, в котором говорится, что при нём Египет пользовался наибольшим благосостоянием, и что он был автором мудрого закона о контроле над средствами к существованию.

На время правления Амасиса II приходится пик экономического могущества Египта в Саисскую эпоху. Доходы от торговли, особенно со средиземноморским миром, обеспечили баснословный рост благосостояния, оставшийся в народной памяти и позже засвидетельствованный античными авторами (Геродот пишет, что «в стране в то время было 20 000 городов»).

Фараон занялся и дальнейшим усовершенствованием законов, часть которых, очевидно, была унаследована от саисских правителей из XXIV династии. Один из них, состоявший в пересмотре земельного кадастра для облегчения налогового гнета и требовавший ежегодной налоговой отчётности о доходах каждого жителя перед местным губернатором, после Египта был введён и в Афинах Солоном, который познакомился с ним во время своего посещения Египта. К сожалению, современной науке практически недоступны материальные свидетельства экономического и социального возрождения страны, поскольку они в силу доминирования Саиса должны быть сосредоточены в Дельте, где условия крайне неблагоприятны для сохранности памятников древности.

Внешнеполитическая деятельность 
Во внешней политике Амасис, во время своего длительного правления, проявил огромную энергию. Правда, от завоевательной политики на Азиатском материке он отказался, но морское могущество при нём усилилось. В греческом мире усилилось египетское влияние. Появление в Азии новой грозной силы, Персидской державы, вызвало беспокойство Амасиса. Против персидского царя Кира была создана коалиция, в которую, кроме Египта, вошли Лидия, Вавилон и Спарта.

Наиболее прочные и дружественные связи укрепились между фараоном и тираном острова Самос Поликратом, а также со Спартой и Киреной. Согласно Плутарху, Египет времён Амасиса принял у себя множество выдающихся греческих мыслителей, устремившихся постичь мудрость египетских жрецов. Так, Фалес Милетский совместно с фараоном посещал пирамиды и привёл Амасиса в восторг, вычислив высоту сооружения без инструментов, по отбрасываемой им тени (см. Об Амасисе и Фалесе). Фараон приносил щедрые дары не только египетским храмам в Саисе и Мемфисе, но и греческим святилищам. Так, в 548 году до н. э. Амасис сделал крупное пожертвование (размером в 1000 талантов) на восстановление сожжённого храма в Дельфах. Кроме того, он щедро одарил храмы Самоса, Кирены и Линдоса.

В то же время, помня об опыте своего предшественника, фараон не обходил вниманием и египетские храмы: с его именем связаны значительные по размерам и архитектурному мастерству пристройки к храмам в Саисе и Мемфисе, а также ещё один храм, воздвигнутый в северном оазисе в Ливийской пустыне. Развалины храма богини, основанного Амасисом, который в своей титулатуре даже именовал себя «сыном Нейт», сохранились даже в греческом торговом поселении Навкратис, где Нейт отождествлялась с Афиной. Близ первых порогов из целого куска камня была вытесана огромная монолитная часовня, воздвигнутая в Саисе и описанная Геродотом. Однако наёмная армия и флот требовали дорогостоящего содержания, и впоследствии Амасису пришлось секуляризировать доходы и имущество крупнейших храмов Египта. С этого момента начинается наступление власти на привилегированный жреческий класс, достигнувшее своего апогея в персидскую эпоху (и отразившееся в рассказах о бесчинствах Камбиса II, известных греческим авторам).

В числе остальных знаменитых внешнеполитических акций Амасиса — и установление мирных отношений с недавним неприятелем, Вавилоном. Хотя правление нового фараона и началось с вавилонского вторжения, но констатируемая пророками Иеремией и Иезекиилем неудача Навуходоносора II заставила его заново разделить сферы влияния. Сирия и Палестина, известные в месопотамских источниках как Заречье, оставались за вавилонянами, и Египет был вынужден отказаться от любых притязаний на контроль над этими территориями. В то же время египтяне благодаря существенному пополнению своего военного флота, чья мощь станет определяющей для обеспечения египетской гегемонии на Средиземном море до эпохи Птолемеев включительно, закрепили за собой остров Кипр, превращённый в египетского вассала и данника (платившую фараону даже большую дань, чем в период военного доминирования Египта при XVIII династии).

Именно при Амасисе над Египтом нависла угроза персидского вторжения, поэтому фараон направил свои усилия для укрепления трёхстороннего союза Египта с вавилонским царём Набонидом и традиционным союзником царём Лидии Крёзом, подкреплённого поддержкой греков, в частности, Спарты. Тем не менее, фараон так и не сумел оказать существенную помощь своим союзникам во время их оккупации персидским царем Киром II Великим. Сам Амасис, правивший 44 года, умер в конце 526 года до н. э., накануне персидского нашествия в Египет. А кровавая развязка наступила через шесть месяцев после его смерти при Псамметихе III, когда после битвы при Пелусии в 525 году до н. э. весь Египет был захвачен Камбисом II.

Греческие источники отмечают отличное чувство юмора этого фараона (о его остроумии в античном мире ходило множество анекдотов) и его склонность устраивать в свободное от общественной деятельности время пиры и попойки, на которые он приглашал своих многочисленных друзей. В частности, Геродот приписывает Амасису следующее высказывание: «Если бы человек хотел всё время быть серьёзным и не отводил бы времени на развлечения, он превратился бы, сам того не замечая, в злого духа или глупца…»

Секст Африкан цитируя Манефона указывает, что Амасис II (Амосис) правил в течение 44 лет, но Евсевий Кесарийский (из Синкелла и Армянская версия), ссылаясь на того же Манефона, говорит — Амасис царствовал 42 года.

В культуре 
Является героем баллады Шиллера «Поликратов перстень» (1797 г.).

Литература

Источники 

 Геродот. История. Кн. IV.

Современные работы 
 Браун Т. Греки в Египте // Кембриджская история Древнего мира. — Т. III, ч. 3: Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до н. э. — : Ладомир, 2007 (также и во многих др. частях книги; см. «Указатель»). — ISBN 978-5-86218-467-9.

Ссылки 
 
 
 Амасис II на сайте livius.org 
 Амасис II на сайте antikforever.com 

Умершие в 526 году до н. э.
Фараоны по алфавиту
Фараоны XXVI династии
Правители Африки VI века до н. э.
Персоналии по алфавиту